Trebellius steht für:

 Gnaeus Trebellius, antiker römischer Toreut
 Gnaeus Trebellius Crescens, Metallbildner
 Gnaeus Trebellius Romanus, antiker römischer Toreut

 Trebellius Pollio, Mitverfasser der Historia Augusta